Die DDR-Handballmeisterschaft der Frauen wurde mit der Saison 1974/75 zum 25. Mal ausgetragen. Meister wurde der SC Leipzig, die damit ihren zehnten Titel errangen. Neben der BSG Lokomotive Rangsdorf, musste auch wieder der Neuling Empor Brandenburger Tor das Oberhaus verlassen. Torschützenkönigin wurde Bärbel Starke von der HSG DHfK Leipzig mit 138 Toren. Nach einer Hauptrunde mit Hin- und Rückspiel wurde das Teilnehmerfeld halbiert und eine Meister- und Abstiegsrunde ausgetragen. Alle Spiele gingen in die Abschlusstabelle ein.

Literatur

Weblinks 
 

1974
Handballsaison 1974/75